Замошье — деревня в Старопольском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины 1498 года, как деревня Замошье в Сумерском погосте Новгородского уезда.

Затем, как деревня Замосье, состоящая из 40 крестьянских дворов, упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ЗАМОШЬЕ — деревня принадлежит её величеству, число жителей по ревизии: 147 м. п., 160 ж. п. (1838 год)

Деревня Замосье из 40 дворов отмечена на карте профессора С. С. Куторги 1852 года.

ЗАМОШЬЕ — деревня Гдовского её величества имения, по просёлочной дороге, число дворов — 48, число душ — 167 м. п. (1856 год)

ЗАМОШЬЕ — деревня удельная при колодце, число дворов — 49, число жителей: 169 м. п., 184 ж. п. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Старопольской волости 2-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня образовывала Замошское сельское общество.

С марта 1917 года, деревня Замошье 2 находилась в составе Замошского сельсовета Старопольской волости Гдовского уезда.

С февраля 1927 года, в составе Ложголовской волости Кингисеппского уезда.

С августа 1927 года, в составе Второго Замошского сельсовета Осьминского района.

С ноября 1928 года, в составе Старопольского сельсовета.

По данным 1933 года деревня Замошье входила в состав Старопольского сельсовета Осьминского района.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 1 февраля 1944 года.

С 1961 года, в составе Сланцевского района.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Замошье входила в состав Старопольского сельсовета Кингисеппского района. С ноября 1965 года, вновь в составе Сланцевского района. В 1965 году население деревни составляло 173 человека.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Замошье входила в состав Старопольского сельсовета.

В 1997 году в деревне Замошье Старопольской волости проживали 87 человек, в 2002 году — 72 человек (русские — 99 %).

В 2007 году в деревне Замошье Старопольского СП проживали 80 человек, в 2010 году — 70 человек.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  (Старополье — Карино).

Расстояние до административного центра поселения — 1,5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Веймарн — 50 км.

Деревня находится в верховьях реки Менюшка, одного из правых притоков реки Долгая.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района